В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Houston 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Патті Фендік і Джиджі Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Джилл Гетерінгтон і Кеті Ріналді 7–5, 6–4.

Сіяні пари 

 Патті Фендік /  Джиджі Фернандес (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (півфінал)

 Сенді Коллінз /  Лорі Макніл (півфінал)
 Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Houston